Михаил Орестович Лушников (род. 14 ноября 1943, Москва) — советский и российский , Заслуженный художник России (2000).

Биография 
Родился 14 ноября 1943 года в Москве.  В закончил МГАХИ им. В. И. Сурикова в 1971. С 1977 года член Союза художников СССР. Начиная с 1973 - участник Российских и международных художественных выставок. В 1996 - 1999 годах участвовал в воссоздании баральефов Храма Христа Спасителя в Москве в группе В.П.Мокроусова. В 2000 году присвоено звание заслуженного художника России. В 2003 - 2012 годах проводились персональные выставки в Москве и Брюсселе.

Произведения М.О. Лушникова находятся в ряде музеев России, в собраниях Союза художников, Министерства культуры России, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Михаил Лушников работает в жанре станковой и монументальной скульптуры с различными материалами, в том числе бронзой, мрамором, деревом.

Семья 

 Отец — Лушников Орест Михайлович (1913—1987).
 Мать — Козлова Наталья Петровна  (1918—1990).
 Прадед по отцовской линии - Смагин, Николай Васильевич (1850-1918), Городской голова Сарапула, купец1-й гильдии

Награды и звания 
Заслуженный художник России (2000).

Ссылки 

 Официальный сайт Михаила Лушникова

Художники России XX века
Современные художники России
Скульпторы XX века
Скульпторы Российской Федерации
Заслуженные художники Российской Федерации
Художники по алфавиту